7. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 23–24 stycznia 1982 roku w Heerenveen, w Holandii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Złoto obroniła reprezentantka ZSRR Natalia Pietrusiowa.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki z 8 krajów. Sklasyfikowane zostały 23.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1982 w sportach zimowych
1982 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen